Milchschorf ist eine umgangssprachliche, medizinisch nicht einheitlich verwendete Bezeichnung für die folgenden Erkrankungen:
Atopisches Säuglingsekzem, auch Atopischer Milchschorf: eine Ausprägung des Atopischen Ekzems im Säuglingsalter mit einem entzündlichen, stark juckenden Ausschlag an Kopf und Gesicht mit eingetrockneten Krusten.

Seborrhoisches Säuglingsekzem, auch Seborrhoischer Milchschorf oder Kopfgneis: eine harmlose Hautveränderung auf der Kopfhaut mit gelblichen, weichen Schuppen.